

Arte 
 Beat Generation – movimento artistico, letterario e musicale sviluppatosi attorno agli anni cinquanta e sessanta negli Stati Uniti

Cinema 
 Beat – film del 1997 diretto da Kim Sung-su
 Beat – film del 1998 diretto da Amon Miyamoto
 Beat – film del 2000 diretto da Gary Walkow

Musica 
 Musica beat – genere di musica leggera sviluppatosi in Inghilterra all'inizio degli anni sessanta
 Beat – gruppo musicale finlandese
 Beat – album dei King Crimson pubblicato nel 1982
 Beat – album dei Bowery Electric del 1996
 BEAT – singolo di Kimura Kaela pubblicato nel 2005
 Beat Records Company – etichetta discografica italiana attiva dalla seconda metà degli anni sessanta 
 Beat – nel gergo jazz, la pulsazione ritmica di base (in battere), che caratterizza il metro musicale
 Beat – nel gergo hip hop, derivato dal jazz, la base musicale su cui si rappa

Onomastica 
 Beat – forma svizzero tedesca del nome proprio di persona Beato

Personaggi 
 Beat – personaggio di Dragon Ball Heroes: Victory Mission
 Beat – personaggio del videogioco Jet Set Radio
 Beat – personaggio della serie Mega Man
 Beat – personaggio del videogioco Eternal Sonata
 Beat – personaggio del videogioco The World Ends with You

Televisione 
 Beat – serie televisiva tedesca

Pagine correlate 
 Battito
 The Beat